mieszane sztuki walki (ang. )
 kwas metylomalonowy (ang. )
 metakrylan metylu (ang. )
 spawanie elektrodami otulonymi (ang. )
 mieszanka mineralno-asfaltowa
 gorączka poporodowa loch, zespół MMA (łac. )